Семкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Семкино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Семкино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Семкино — урочище в Жуковском районе Калужской области.
 Семкино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Семкино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Семкино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Семкино — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Семкино — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Семкино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.